Монройо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 79.20 км². Население — 379 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля